Gordianus ist der Name folgender Personen:

 Gordian I. (um 159–238), römischer Kaiser
 Gordian II. (um 192–238), Sohn und Mitkaiser Gordians I.
 Gordian III. (225–244), römischer Kaiser
 Hl. Gordianus († 362), christlicher Märtyrer und Heiliger, siehe Gordianus und Epimachus

Siehe auch:
 Gordian
 Gordios (Begriffsklärung)